Алексе́й Миха́йлович Уга́ров (; 2 января 1985, Нижнекамск, СССР) — белорусский хоккеист, сборной Белоруссии. Мастер спорта Республики Беларусь.

Карьера

Клубная карьера 
Выпускник хоккейной школы нижнекамского «Нефтехимика». Начал карьеру в 2002 за его фарм-клуб в первой российской лиге. В 2003 подписал контракт с минской «Юностью», и в 2003—2004 выступал в высшей белорусской лиге за её фарм-клуб — «Юниор». В 2004—2005 выступал за основную команду в белорусской лиге. В 2005 подписал контракт с «Нефтехимиком» и сезоны 2005-2006, 2006-2007 и 2007-2008 провёл в чемпионате России. Перед образованием КХЛ подписал контракт с ХК МВД и провёл в нём сезоны 2008-2009 и 2009-2010. Летом 2010 ХК МВД объединился с московским «Динамо» в ОХК Динамо, и Алексей Угаров подписал контракт с клубом

Карьера в сборной 
В 2005 играл за молодёжную сборную Белоруссии и участвовал на молодёжном чемпионате мира 2005. С 2005 играет за основную сборную, участвовал на чемпионатах мира 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013, а также на Олимпиаде 2010. За сборную Белоруссии сыграл 42 матча и набрал 18 очков.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Достижения 
 2004, 2006 — чемпион Белоруссии.
 2005 — чемпион и обладатель кубка Белоруссии.
 2010 — финалист Кубка Гагарина.
 2010 — лучший снайпер Кубка Гагарина.

Примечания 

Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Юниор» Минск
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года